Municipio de Waynesville puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Waynesville (condado de Haywood, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Haywood.
 Municipio de Waynesville (condado de DeWitt, Illinois), un municipio ubicado en el condado de De Witt.